

Canada 
 , une communauté près de Florenceville-Bristol, dans le comté de Carleton au Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
 , une communauté du comté de Logan, dans le Kentucky.
 Gordonsville, une communauté du comté de Freeborn, dans le Minnesota.
 Gordonsville, une ville du comté de Smith, dans le Tennessee.
 Gordonsville, une localité du comté d'Orange, en Virginie.